
Molekulska formula -{C3H6O3}- se može odnositi na:

 3-Hidroksipropionska kiselina
 Mliječna kiselina
 Dihidroksiaceton
 3-Hidroksipropionska kiselina
 Gliceraldehid